Death at a Funeral est le titre original de la comédie britannique Joyeuses Funérailles, réalisé par Frank Oz en 2007.
 Death at a Funeral est le titre original du film américain Panique aux funérailles, remake du précédent, réalisé par Neil LaBute en 2010.